Andrew Murray (naturalista) (1812-1878) — naturalista britânico
 Andrew Murray (pastor) (1828−1917) — pastor reformista de ascendência escocesa da África do Sul

 Andy Murray (1987-) — tenista britânico

Desambiguações de antropônimos